Финал Кубка европейских чемпионов 1965 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1964/65, 10-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 27 мая на стадионе «Сан Сиро» в Милане. В матче встретились итальянский «Интернационале» и португальская «Бенфика». «Интернационале» одержал победу со счётом 1:0, выиграв свой второй Кубок европейских чемпионов подряд.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1964/1965

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира 

1965
Кубок европейских чемпионов
Май 1965 года
Лига чемпионов 1965
Лига чемпионов 1965
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане
Международные соревнования по футболу в Италии
События 27 мая
Спорт в Италии в 1965 году